Баскаковка — село в Смоленской области России, в Угранском районе. Расположено в восточной части области в 18 км к югу от Угры, на левом берегу реки Баскаковка. Одноимённая железнодорожная станция (с 1933 года) на линии Вязьма — Фаянсовая. Население — 250 жителей (2007 год). Административный центр Ключиковского сельского поселения.

История 
Возникла в 1900 году на месте бывшей помещичьей усадьбы. По 1929 год в составе Мосальского уезда Калужской губернии. Во время Великой Отечественной войны деревня была полностью сожжена немецкими войсками.

Экономика 

Леспромхоз, неполная средняя школа, библиотека, дом культуры, медпункт.

Достопримечательности 
 Скульптура на братской могиле 716 воинов Советской Армии, погибших в 1941—1943 гг.

Ссылки 
 Баскаковка/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Угранского района